Zok peut désigner :
 Zók, un village et une commune de Hongrie
 Zok I, un village du Cameroun dans la Région du Centre et la commune de Nkolafamba 
 Zok II, un village du Cameroun dans la Région du Centre et la commune de Nkolafamba
 Gilles Zok, un champion français de canoë.

Homonymie de toponyme